Il singolare dell'Eckerd Tennis Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Chris Evert era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–6, 6–4 Arantxa Sánchez.

Teste di serie

  Chris Evert (campionessa)
  Manuela Maleeva (quarti di finale)
  Claudia Kohde Kilsch (primo turno)
  Zina Garrison (primo turno)

 Katerina Maleeva (quarti di finale) 
 Sylvia Hanika (quarti di finale) 
 Isabel Cueto (secondo turno) 
 Judith Wiesner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eckerd Tennis Open 1988